Moroz Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Moroz Lake (sjö i Kanada, Manitoba), 
 Moroz Lake (sjö i Kanada, Saskatchewan), 

Robotskapade Kanadaförgreningar